Битва при Аркадиополе — сражение между войсками русского князя Святослава и его союзников, вторгшимися через дунайскую Болгарию во Фракию, и византийской армией под предводительством Варды Склира, в ходе русско-византийской войны 970—971 годов.

Предыстория 
Восстановив в 969 году контроль над Болгарией, Святослав в ответ на предложение новым византийским императором вознаграждения за набег на Болгарию (в соответствии с договорённостью Святослава с предыдущим императором Никифором Фокой) увеличил свои требования, запросив дань за оставление всех захваченных городов и выкуп за пленных. В случае несоблюдения данного требования Святослав предложил византийцам отказаться от их владений в Европе. В ответ на напоминание о прежних договорах Руси с Византией и о печальной судьбе отца Святослава русский князь сообщил о своём намерении дойти до Константинополя.

Зимой 969/970 годов Иоанн Цимисхий собрал отряд «бессмертных», которым приказал находиться при нем, расположил во Фракии переброшенные из Азии войска во главе с Вардой Склиром и патрикием Петром. В занятые русскими области византийцы засылали переодетых в скифское платье, владеющих обоими языками людей, чтобы они узнавали о намерениях неприятеля.

В 970 году (весной) Святослав с частью своих сил, болгарами, а также своими венгерскими и печенежскими союзниками преодолел Балканы и двинулся к крупному византийскому городу Адрианополю. По одной из версий, битва с войском Варды Склира произошла именно у стен этого города, однако, более распространена версия о битве у крепости Аркадиополь, вблизи которой расположилась армия Святослава.

Соотношение сил
Численность войска Святослава русская летопись определяет в 10-20 тыс.чел., Лев Диакон — в более чем 30 тыс.чел. (то есть примерно как половину всех сил, участвовавших в войне). Численность византийского войска Лев Диакон определяет в почти 10 тыс.чел., Иоанн Скилица — в 12 тыс.чел.

Битва 
 
Варда Склир выслал в сторону неприятеля авангард под предводительством Иоанна Алакаса, который должен был вступить в соприкосновение с противником и организованно отступить к месту расположения главных сил, которые Варда Склир разделил на три части по фронту, причём фланговые отряды укрыл в лесах для неожиданного удара по противнику.

Войско союзников было также разделено на три части: основные силы в составе русских и болгар, отдельно — печенеги и венгры, располагавшиеся на флангах. Перед битвой Святослав произнёс знаменитую речь, приводимую русской летописью:
«Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим — должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут. Если же побежим — позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь».
Авангард византийцев завязал бой с печенегами, отступил, после чего печенеги столкнулись с главными силами византийцев, фланговый отряд ударил из засады, и печенеги были разгромлены. Главные силы союзников двигались двумя линиями: впереди конница (в том числе венгры), за ней пехота. Итоги сражения освещаются в византийских и русских источниках прямо противоположным образом. Согласно Льву Диакону, византийцы окружили противника и одержали полную победу, потеряв всего 55 человек убитыми против 20 тысяч у Святослава. Русская летопись сообщает об успехе русского воинства, дальнейшем наступлении и разорении городов. По версии Сюзюмова М. Я. и Сахарова А. Н., сражение, о котором рассказывает русская летопись и в котором русские одержали победу, было отдельным от битвы под Аркадиополем. Оно также произошло в 970 году, византийским войском командовал не упоминаемый при Аркадиополе патрикий Пётр, а противостояла ему та часть русского войска, которая не сражалась вместе с союзниками под Аркадиополем.

Последствия 
Согласно греческим источникам, после битвы под Аркадиополем корпус Варды Склира был переброшен в Малую Азию на подавление мятежа, возглавленного родственником убитого Цимисхием императора Никифора — Вардой Фокой Младшим. В Адрианополе велась подготовка к предстоящему походу в Болгарию против Святослава, чьи войска продолжали набеги на Македонию.

Согласно русской летописи, Святослав получил дань на своих воинов, включая убитых, прекратил наступление на Константинополь и заключил с Цимисхием мирный договор, положивший конец войне. Его текст, приведённый в «Повести временных лет» под 6479 (971) годом, считается полным текстом русско-византийского мирного договора, заключённого в июле 971 года после осады Доростола.

Примечания

Ссылки 
 «Повесть временных лет»
 Лев Диакон История

Источники 
 Каргалов В. В. Исторические портреты: Святослав, Дмитрий Донской, Михаил Скопин-Шуйский. — : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004. — 507 с.
 Разин Е. А. История военного искусства VI—XVI вв. — : ООО «Издательство Полигон», 1999. — 656 с.
 Шефов Н. А. Самые знаменитые войны и битвы России. — : Вече, 2000. — 528с.

Сражения по алфавиту
Сражения Древней Руси
Сражения Византии
Сражения X века
Сражения с участием печенегов
Сражения 970 года